Верулидзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Верулидзе, Александр Лашаевич (род. 1996) — российский футболист.
 Верулидзе, Лаша Леванович (род. 1975) — российский футбольный судья.
 Верулидзе, Сабрие Алиевна (1927—1976) — Герой Социалистического Труда.
 Верулидзе, Хемида Хушутовна (1915 — ?) — Герой Социалистического Труда.